Сивуч — крупнейший представитель семейства ушастых тюленей.

Военно-морской флот 
 «Сивуч» — мореходная канонерская лодка Российского императорского флота.
 «Сивуч II» — канонерская лодка Балтийского флота.
 «Сивуч» — тип малых ракетных кораблей на воздушной подушке проекта 1239, состоящих на вооружении Черноморского флота России.